Erreway (или R-way, произн. Э́ррэ-вэ́й) — аргентинская поп-группа, созданная в процессе съёмок телесериала «Мятежный дух» (). В неё вошли Луисана Лопилато, Камила Бордонаба, Бенхамин Рохас и Фелипе Коломбо, сыгравшие главные роли в сериале. Альбомы группы стали золотыми и платиновыми в Аргентине, Перу, Израиле. Также известна во многих других странах, где прошёл показ сериала «Rebelde way», в том числе, в России, Казахстане, Украине, Прибалтике.
Хоть в сериале и говорится, что группа играет рок, ничего общего с рок-музыкой она не имеет.  

В декабре 2004 года, вскоре после окончания съёмок полнометражного кинофильма «Четыре дороги» (), с участием тех же персонажей, что и в телесериале, группа распалась. 

В июле 2006 года Фелипе Коломбо и Камила Бордонаба посетили Испанию, где в то время ещё показывали «Rebelde way». Встречи с кумирами собирали тысячи фанатов в каждом городе. В декабре 2006 года состоялся тур группы по городам Испании. Луисана Лопилато не принимала в нём участие.

Музыканты группы 
 Laura Corazzina (бас).
 Luis Burgio (барабанщик).
 Gustavo Novello (клавиши).
 Florencia Ciarlo (бэк-вокал).
 Willie Lorenzo (гитара, бэк-вокал).

Дискография 
Всего за время своего существования группа выпустила 3 альбома: Señales (Знаки), Tiempo (Время) и Memoria (Память). Первые два альбома стали платиновыми, а альбом Memoria золотым.

Señales 
Первый диск вышел 29 июля 2002 года и стал настоящим успехом.

 Sweet Baby
 Bonita De Más
 Pretty Boy
 Aún Ahora
 Resistiré
 Inmortal
 Amor De Engaño
 Mi Vida
 Vale La Pena
 Será Porque Te Quiero
 Perder Un Amigo
 Rebelde Way

Tiempo 
Второй альбом увидел свет 15 апреля 2003 года.

 Tiempo
 Será De Dios
 Para Cosas Buenas
 Dije Adiós
 Me Da Igual
 Que Estés
 No Estés Seguro
 No Se Puede Más
 Te Soñé
 Invento
 Vas A Salvarte
 Vamos El Ruedo

Memoria 
Третий альбом вышел 1 июня 2004 года. По существу, он является саундтреком к фильму «Четыре дороги».

 Memoria
 Solo Sé
 De Aquí De Allá
 Asignatura Pendiente
 No Hay Que Llorar
 Dame
 Bandera Blanca
 Mañana Habrá
 Vivo Como Vivo
 Perdiendo Ganando
 Que Se Siente

El disco de Rebelde Way 
Уже после распада группы, ввиду всё ещё большой популярности Erreway, 11 февраля 2006 года поступил в продажу четвёртый альбом группы. В него вошли 19 лучших песен и 11 видеоклипов.

Erreway en concierto 
В сентябре 2006 года в Испании вышел ещё один диск группы под названием Erreway en concierto, на котором записан концерт группы в Израиле в 2003 году, вошедший во второй сезон сериала «Мятежного духа».

 Rebelde Way
 Bonita De Más
 Te Soñé
 Perder Un Amigo
 Te Deje
 Vale La Pena
 Sweet Baby
 Aún Ahora
 Pretty Boy
 Inmortal
 Mi Vida
 Tiempo
 No Soy Asi
 Será Porque Te Quiero
 Resistiré

Песни не вошедшие в альбом 
 Dos Segundos
 Donde Estas Princesa.
Loving dog.
Smart cat.

Видеоклипы 
 Sweet Baby
 Bonita de Más
 Resistiré
 Inmortal
 Dos Segundos
 Te Soñé
 Amor de Engaño
 Será Porque Te Quiero
 Tiempo
 Será de Dios
 Para Cosas Buenas
 Que Estés
 Vas A Salvarte
 Memoria

В конце 2006 года Erreway вернулась в другом составе (Луисана Лопилато окончательно покинула группу). В декабре 2006 года ребята дали концерты в нескольких городах Испании, в том числе и в Мадриде. Их выступления пользовались большим успехом. Летом, в июне 2007 года, группа участвовала в Sunny Happy Day в Валенсии (Испания). На сентябрь этого же года были назначены гастроли по Испании и выход нового диска «Vuelvo» («Возвращение»), но по неизвестным причинам всё намеченное было отменено и отложено на неопределённый срок. На данный момент (2017 г.) бывшие участники группы Erreway - Бенхамин Рохас и Фелипе Коломбо состоят в другой группе, под названием Roco.

Ссылки 
Фан-сайт 

Поп-группы Аргентины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2007 году